Brushy Top Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Brushy Top Mountain (Arizona)
 Brushy Top Mountain (New York)

Siehe auch:
 Brushy Top